
Али́м, Гали́м ( — ‘али́м ) — арабское мужское имя и фамилия, в переводе с арабского означает «всезнающий», «сведущий», либо «учёный». Распространены у мусульман.

Первоначально слово алим было титулом мусульманских правителей, а затем перешло в разряд личных имён.

Аль-Алим 
Имя Аль-Алим () является одним из имён Аллаха. Употребляется в Коране. В переводе на русский язык означает «Всезнающий». Смысл имени аль-Алим — это Тот, Кто знает все обо всём.

Другие формы 
 Галим — одна из форм имени Алим. Имя Галим распространено на Кавказе, в Таджикистане и др.
 Олим — узбекская форма имени Алим.
 Алым — кыргызская форма имени Алим.

Фамилии

Примечания

См. также 
 Мусульманские имена

Мусульманские имена
Имена арабского происхождения
Мужские имена
Мусульманские имена
Арабские имена